Суперкубок Албанії з футболу 2018 — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2018 року між чемпіоном і володарем кубка Албанії Скендербеу та фіналістом кубка Албанії Лачі.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway

2018
Албанія
Серпень 2018